Бад-Наугейм 1936 — международный шахматный турнир, проходивший с 17 по 24 мая 1936 года в Бад-Наугейме.

Таблица турнира

Ссылки 
 Партии турнира на сайте ChessGames.com
 Партии турнира на сайте pgnmentor.com 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Шахматные турниры в Германии
1936 год в шахматах
Спортивные соревнования в Гессене